Oltre il cielo – rivista italiana di astronautica, astronomia, missilistica, fantascienza
 Oltre il cielo (Høyere enn himmelen) – film del 1993 diretto da Berit Nesheim